Hyliidae — семейство воробьиных из инфраотряда Passerida, обитающее в тропических лесах западной и центральной Африки, включающее только два монотипических рода:
 Род Hylia с единственным видом Hylia prasina
 Род Pholidornis, фолидорнис, с единственным видом Pholidornis rushiae.

Характеристики и систематика 
Представители семейства Hyliidae — это маленькие птицы,  достигающие веса от 5 до 14 граммов и питающиеся, в основном, насекомыми, преимущественно щитовками (Coccidae). Они живут небольшими социальными группами, спят вместе в одном гнезде. Гнёзда сферические, похожие на гнёзда ткачиков (Ploceidae). Яйца у них белого цвета.

Долгое время орнитологи не могли прийти к согласию о систематической принадлежности этих двух видов, их классифицировали вместе или по отдельности как представителей семейств африканских славок (Macrosphenidae), цветоедовых (Dicaeidae), вьюрковых ткачиков (Estrildidae), медососовых (Meliphagidae), нектарницевых (Nectariniidae), синицевых (Paridae), ткачиковых Ploceidae), пеночковых (Phylloscopidae), ремезовых (Remizidae) или славковых (Sylviidae). Однако большая часть авторов помещали эти два вида отдельно в разные семейства. Сравнительное изучение структуры ДНК показало, что эти два вида тесно связаны между собой. Поэтому сегодня их относят к семейству Hyliidae, которое было описано в 1923 году британским орнитологом Дэвидом Баннерменом. В 1930 году существование этого семейства было подтверждено американским орнитологом Джорджем Латимером Бейтсом, но более поздними авторами оно не было принято. Общими морфологическими признаками двух видов являются наличие кисточки на кончике языка и длинная подъязычная кость.

Примечания 

 

Семейства птиц
Птицы Африки